Мидлбург има више значења:
 Мидлбург (Флорида)
 Мидлбург (Мериленд)
 Мидлбург (Вирџинија)
 Мидлбург (Пенсилванија)
 Мидлбург (Северна Каролина)